Die Premier League 2021/22 war die 30. Austragung der Premier League und gleichzeitig die 123. Saison der ersten englischen Spielklasse. Sie wurde am 13. August 2021 mit einem London-Derby zwischen dem FC Brentford und dem FC Arsenal eröffnet und am 22. Mai 2022 beendet.

Mannschaften und ihre Spielstätten 
Es nahmen 20 Mannschaften teil; die besten 17 Mannschaften der letzten Saison und drei Aufsteiger aus der EFL Championship.

Statistiken

Tabelle 

Platzierungskriterien für Meisterschaft, UEFA-Wettbewerbe und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore – 5. Playoff

nach der Saison 2021/22:

nach der Saison 2020/21:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler nach der Anzahl der Vorlagen und dann nach dem Nach- oder Künstlernamen sortiert.
 Stand: Endstand

Höchstwerte der Saison 
Stand: Endstand
 Die höchsten Siege waren mit je sieben Toren Differenz:
 das 7:0 des FC Chelsea gegen Norwich City
 das 7:0 von Manchester City gegen Leeds United
 Das torreichste Spiel war mit neun Treffern das 6:3 von Manchester City gegen Leicester City.
 Die am besten besuchte Partie war die von Manchester United gegen den FC Chelsea am 28. April 2022, die 73.564 Zuschauer verfolgten.
 Die Torhüter mit den meisten absolvierten Spielen ohne Gegentor (20) waren Alisson (FC Liverpool) und Ederson (Manchester City).
 Die meisten gelben Karten (101) erhielten Spieler von Leeds United, die meisten roten (6) Spieler des FC Everton.

Die Meistermannschaft von Manchester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2021/22. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Trainerwechsel 

(Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten)

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 England 2021-22 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22